Færøsk har flere betydninger:
 Færøsk (sprog)
 Noget fra Færøerne